Mogador – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Mogador – główna wyspa Wysp Purpurowych
 As-Sawira – dawniej Mogador